Кабаш Распаевич Успанов (1915, Астраханская губерния — 1970, Алма-Ата) — советский политический и общественный деятель.

Биография 
Окончил Высшую партийную школу в Москве (1949).

В 1942—1952 годах — второй секретарь Западно-Казахстанского, Джамбулского областного комитетов ВКП(б)

В 1952—1955 гг. — председатель исполнительного комитета совета трудящихся депутатов Северо-Казахстанской области.

В 1956—1958 гг. занимал должность председателя исполнительного комитета совета депутатов трудящихся Южно-Казахстанской области.

В 1967—1970 — заместитель министра сельского строительства Казахской ССР.

Скончался 27 ноября 1970 года, похоронен на Центральном кладбище Алма-Аты.

Литература 
 «Оңтүстік Қазақстан Энциклопедиясы»
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. — Алматы, 2008.

Ссылки 
 Справочник по истории КПСС

Вторые секретари Джамбульского обкома КП Казахстана
Председатели Северо-Казахстанского облисполкома
Председатели Чимкентского облисполкома
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Вторые секретари Западно-Казахстанского обкома КП Казахстана
Вторые секретари Чимкентского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты